Jan Smeets (schaker), een Nederlandse grootmeester
Jan Smeets (Pinkpop), de oprichter van Pinkpop
Jan Smeets (burgemeester), voormalig burgemeester van Thorn, Grathem, Deurne, Haelen, Maasbracht en Brunssum
Jan Smeets (cricketer), een Nederlandse cricketspeler